Grădiștea je název více míst  v Rumunsku:

 Grădiștea (župa Brăila) – obec v župě Brăila
 Grădiștea (župa Călărași) – obec v župě Călăraşi
 Grădiștea (župa Ilfov) – obec v župě Ilfov
 Grădiștea (župa Vâlcea) – obec v župě Vâlcea
 Grădiștea (Grecești) – část obce Grecești v župě Dolj
 Grădiștea (Comana) – část obce Comana v župě Giurgiu
 Grădiștea (Găneasa) – část obce Găneasa v župě Olt
 Grădiștea (Boldești-Grădiștea) – část obce Boldești-Grădiștea v župě Prahova